Skipsfjorden eller Skipfjorden er navnet på flere fjorde i Norge:

 Skipsfjorden (Nordkap) – en fjordarm af Kamøyfjorden på Magerøya i Nordkap kommune i Finnmark.
 Skipsfjorden (Karlsøy) – en fjordarm af Fugløyfjorden i Karlsøy kommune i Troms.
 Skipsfjorden (Torsken) – en fjordarm af Torskenfjorden i Torsken kommune i Troms.
 Skipsfjorden (Dønna) – en fjordarm af Stigfjorden i Dønna kommune i Nordland.